Foit ist der Familienname folgender Personen:
 Erhard Foit (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Otto Foit, deutscher Manager
 Robert Foit (1889–1963), österreichischer Porträt-, Stillleben- und Landschaftsmaler

Siehe auch:
 Foyt
 Voit
 Voith, deutsches Maschinenbauunternehmen